Макси́м Фили́ппов:
 Филиппов, Максим Валерьевич (род. 1984) — российский футболист.
 Филиппов, Максим Николаевич (род. 1982) — российский футболист, игрок в мини-футбол.